Мо́щенка и Мощёнка — топоним.

Населённые пункты 
 Мощёнка — бывшая деревня, с 2007 года микрорайон города Бреста (Белоруссия).
 Мощенка — деревня в Логойском районе Минской области Белоруссии.
 Мощенка — деревня в Золотухинском районе Курской области России.
 Мощенка — село в Городнянском районе Черниговской области Украины.

Реки 
 Мощенка — река в Ивановской области России, приток Уводи.
 Мощенка — река в Рязанской области России, приток Вожи.
Мощенка - река в Смоленской области России, приток Вязьмы.

См. также 
 Мощенки
 Мощеное